En 
Village du district de Ružomberok, voir Lúčky
Village du district de Michalovce, voir Lúčky
Village du district de Žiar nad Hronom, voir Lúčky